Rick Treadway (Indianápolis, 15 de janeiro de 1970) é um ex-automobilista norte-americano.

Carreira
Sua carreira na IRL durou apenas dez corridas, todas pela equipe Treadway/Hubbard. Estreou no GP do Kentucky de 2001, onde chegou em 17º lugar. A melhor posição de chegada de Treadway foi um quinto lugar na corrida 2 do Texas, no mesmo ano.

Em 2002, renovou contrato com a equipe que levava seu sobrenome, participando de oito provas, tendo como melhor resultado um nono lugar no GP de Phoenix.

Desempenho nas 500 Milhas de Indianápolis

Pilotos de automóvel dos Estados Unidos
Pilotos da IndyCar Series dos Estados Unidos
Naturais de Indianápolis